Esports:
 Cross o camp a través, modalitat d'atletisme 
 Cross o ral·li cross, tipus de carreres d'automòbils d'estil esprint
 Cross o cross-country, prova eqüestre que valora la velocitat, la resistència i la capacitat de salt del cavall 
 Cross o esquí cross, esport de carreres programat considerat part d'esquí estil lliure 
 Toponímia:
 Riu Cross, riu originat al Camerun i el principal del sud-est de Nigèria 
 Cross River, estat costaner al sud-est de Nigèria, fronterer amb el Camerun 
 Cross City, població a l'estat de Florida (EUA)
 Cap Cross, petit cap a l'Atlàntic a la Costa dels Esquelets de Namíbia
 Cross (Clare), localitat del comtat de Clare, a la província de Munster (República d'Irlanda)
 Biografies:
 Art Cross (Jersey City, Nova Jersey, 1918), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Frank Cross (Ross, Califòrnia, 1921- Rochester, Nova York, 2012), professor emèrit de la Facultat de Teologia
 James E. Cross (Gloucestershire, 1920-1996), estudiós anglès, especialista en l'època anglosaxona

 Jessie Cross, atleta estatunidenca, especialista en els 100 metres llisos, que va arribar a ser subcampiona olímpica l'any 1928

 Joan Cross (1900 – 1993) soprano anglesa, molt associada amb les òperes de Benjamin Britten
 Ryan Cross (1979), jugador de rugbi a 15 i de rugbi a 13 australià, que juga amb l'USAP de Perpinyà
 Sidney Cross (Hoxton, Londres, 1891 – Chichester, West Sussex, 1964), gimnasta artístic anglès 
 Miscel·lània:
 Llengües del riu Cross, família lingüística de les llengües Benué-Congo, de la gran família de llengües nigerocongoleses 
 The Cross, formació de rock anglesa liderada per Roger Taylor, conegut per ser el bateria de Queen activa entre 1987 i 1993 
 Montesa Impala Cross, model de motocicleta de motocròs fabricat per entre 1963 i 1965 
 Cross (videojoc)